Het Europees clubhonkbal in 2017 omvatte drie bekertoernooien die door de Europese Honkbalfederatie (CEB) werden georganiseerd.

 de 54e editie van de European Champions Cup; het oudste en belangrijkste bekertoernooi dat sinds 1963 wordt georganiseerd en tot 2013 als de Europa Cup (I) bekend stond.
 de 17e editie van de CEB Cup; in 2016 heringevoerd nadat deze eerder van 1993-2007 werd gespeeld.
 de 2e editie van de Federations Cup; in 2016 ingevoerd.

Dit seizoen namen er 37 clubteams uit 23 landen deel in een van de drie bekertoernooien.

Champions Cup 
Dit toernooi werd van 7 tot en met 11 juni gespeeld in Regensburg, Duitsland. 

Voor de zestiende keer (op 54 edities) ging de bekerzege van het belangrijkste Europese honkbaltoernooi naar een Nederlandse club. Neptunus Rotterdam behaalde in hun twaalfde finale in dit bekertoernooi hun negende titel. De overige zeven titels gingen naar Haarlem Nicols (4x) en ADO Den Haag, Amsterdam Pirates en Kinheim Haarlem. Met de vijf zeges in de “Europa Cup II” erbij kwam Neptunus op gelijke hoogte met recordhouder Parma Baseball met veertien bekeroverwinningen in de Europese honkbalbekertoernooien.
 Uitslagen

CEB Cup 
Dit toernooi werd van 7 tot en met 11 juni gespeeld in Brno en Praag, Tsjechië.

Na de eindoverwinning in de “Federations Cup” in 2016 won Draci Brno dit jaar dit bekertoernooi door in de finale hun landgenoten van Eagles Praag met 5-0 te verslaan. Voor Tsjechië was dit de derde CEB-beker winst, in 2001 won Technika Brno en in 2002 Sokol Krč Praag deze beker.
 Uitslagen

Federations Cup

Hoofdtoernooi 
Dit toernooi werd van 13 tot en met 18 juni gespeeld in Valencia, Spanje. 

Deze cup werd gewonnen door Borgerhout Squirrels door in de finale Astros Valencia met 4-2 te verslaan. Dit was de tweede Europese finale en eerste honkbalbeker voor een Belgische club. In 1976 verloor Luchtbal Greys BC in de finale van de “Europacup I” van Rimini BC. Astros was de tiende Spaanse club in een Europese honkbalbekerfinale, samen vulden ze zestien finaleplaatsen in, waarvan er acht werden gewonnen.

 * Bulgarije, Oostenrijk en Zweden verliezen hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi van de Federations Cup voor 2018

 * België verdient hiermee een startplaats in de CEB Cup voor 2018

Kwalificatietoernooi 1 
Dit toernooi werd van 12 tot en met 17 juni gespeeld in Bratislava, Slowakije. 

 * Slowakije verdient hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi voor 2018

Kwalificatietoernooi 2 
Dit toernooi werd van 12 tot en met 17 juni gespeeld in Belgrado, Servië. 

 * Oostenrijk verdient hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi voor 2018

Kwalificatietoernooi 3 
Dit toernooi werd van 12 tot en met 17 juni gespeeld in Stockholm, Zweden. 

 * Spanje verdient hiermee een startplaats in het hoofdtoernooi voor 2018

Honkbalwedstrijd